

Жінки 
 Мойсеєва Марія Никифорівна (1889 — ? після 1960) — український ботанік-анатом, кандидат біологічних наук, доцент.

Чоловіки 
 Мойсеєв Андрій Сергійович (* 1979) — російський п'ятиборець, олімпійський чемпіон.
 Мойсеєв Борис Михайлович (1954—2022) — російський співак і хореограф.
 Мойсеєв Микола Андрійович (1918—1970) — український радянський діяч, голова Кримського сільського облвиконкому. Депутат Верховної Ради УРСР 6-го скликання.
 Мойсеєв Микола Андрійович (1934—2020) — 1-й заступник головнокомандувача Сухопутних військ СРСР — начальник військово-політичного управління Сухопутних військ, генерал-полковник. Народний депутат СРСР у 1989—1991 роках.
 Мойсеєв Михайло Федорович (1882—1955)  — радянський артист балету і балетмейстер.
 Мойсеєв Станіслав Анатолійович (* 1959) — режисер, заслужений діяч мистецтв, народний артист України.
 Мойсеєв Федір Павлович (1910 — ?) — радянський діяч, гірничий інженер, начальник вугільного комбінату «Донбасантрацит» (1945—1948).
 Мойсеєв Юрій Іванович (1940—2005) — радянський хокеїст, олімпійський чемпіон.

Див. також 
 Моїсєєв
Прізвища